В едином строю () — художественный фильм совместного советско-китайского производства, снятый в 1959 году режиссёрами Ефимом Дзиганом и Сью Вэй Ганом.

Сюжет 
Фильм рассказывает об одном из эпизодов оказания братской помощи СССР народу коммунистического Китая.

На сооружении гидроэлектростанции в Китае встречаются старые друзья-рабочие — Матвей и Ван Де-мин, которые познакомились ещё на первых коммунистических субботниках в СССР. Строительство осуществляется в очень трудных условиях на коварной китайской реке, разлив которой грозит разрушить всё, что уже построено. Показана героическая борьба китайских и советских строителей со стихией.

В ролях 
 Михаил Кондратьев — В. И. Ленин,
 Фан Тян — Ван Де-мин,
 Иван Дмитриев — Матвеев,
 Джи Лин,
 Сергей Годзи — Свиридов,
 Инна Кондратьева — Елена,
 Цуй Вэй — секретарь горкома,
 Пу Кэ — Ли Гуан,
 Виктория Радунская — Галя,
 Дзин Ма,
 Хуэй Джан,
 Николай Макаренко,
 Джи Хао — Чен Лин
 В. Соболевский

Ссылки 
 Фильм «В едином строю» на сайте Internet Movie Database

Фильмы-драмы СССР
Фильмы-драмы Китая
Фильмы СССР 1959 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Совместные фильмы СССР-Китая
Фильмы:Персонаж:Владимир Ленин
Фильмы Китая 1959 года